Кубок Чехии по футболу 2002/03 () — стал десятым розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Победителем стал клуб «Теплице», который обеспечил себе участие в Кубке УЕФА 2003/04.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на сайте rsssf.org 
 Официальный сайт 

Спорт в Чехии в 2002 году
Спорт в Чехии в 2003 году
Чехия
2002/2003